Кочари́ () — армянский народный массовый (мужской) танец. Состоит из умеренной и быстрой частей. Музыкальные размеры 2/4, 4/4, 8/4. Ритмика упругая, импульсивная, с частыми синкопами. Сопровождается игрой на зурне и дхоле; сочетание мелодии и аккомпанемента ударных инструментов создаёт полиритмический эффект. Кочари появился в первобытнообщинном строе, связан с культом животных. Распространён по всей Армении, другие названия — мышу хыр, апарани кочари, мартуну кочари и др. Пляшут кочари на праздниках, танец привлекает образностью и мужественной динамикой. Кочари внесён в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО (2017).

Описание 
Танец имеет музыкальные размеры 2/4, 4/4, 8/4, темп — от умеренного до очень быстрого. Исполнители кочари держатся за руки или кладут друг другу руки на плечи и танцуют сомкнутым рядом по кругу. Перемена фигур происходит по команде вожака, который подаёт знак взмахом платка или возгласом. Состоит кочари из резких выпадов вперёд и назад, шагов с приплясом, переходящих в динамические прыжки с поворотами.

Анализ пляски 

В качестве этимологии названия приводятся слова «кочэл» (кочевать) и тюркское «коч» (баран).

В правильной форме плясок вида кочари явно сохранились, законсервировались двигательные корни древнейших движений некогда подражавших повадкам, скачкам и прыжкам, бою, боданию овнов и козлов, состязаниям и пляскам фавнов, сатиров, силенов, самого бога пастухов — Пана, как до сих пор сохранились древнейшие корни армянского языка. Подражательность движений особенно ярко выражена в стремительных выпадах вперёд, в переносах упора назад, как бы для размаха и в резком выпрямлении колена после выпада, с наклоном торса вперед, как бы для того, чтобы «боднуть» соперника.

Предполагается, что вид плясок кочари был связан с культом плодородия. Кочари близок к пляскам Вэр-вэри́ тоже посвященных культу плодородия. Так например, некоторые пляски вида Кочари в быстрых частях развивают не основу в 8 единиц счёта своей I части, а переходят на быстрые части в 6 единиц, присущие виду Вэр-вэри. Это указывает на наличие процесса разложения старой формы данного вида плясок за утерей старого содержания и на слияние остатков этой формы с наиболее родственной ей формой плясовых фигур других плясок аналогичного культа плодородия, с каковыми были связаны истоки плясок вида Вэр-вэри.

Правильной основной формой кочари является плясовая фигура, состоящая из 8 основных движений, совершаемых по четвертям, правильнее сказать, по одной восьмой, и выдерживающих по паузе в одну восьмую. В 8 подобных основных движений кочари вкрапливаются характерные приплясы, сначала с помощью пригибов и выпрямлений колен, затем с помощью подъёмов на носок и спусков на всю ступню, переходящих в быстрых частях в прыжки, изображающие скачку козлов.

Общим в содержании вида кочари и мышу хырр является то, что оба вида плясок изображают животных и их прыжки: кочари — козлов и баранов, мышу хырр — лошадей. Мышу означает «Мушский» (от города и области Муш).

Разновидности

Музыкальные произведения 
Среди музыкальных произведений, в которых был использован танец есть следующие:
 Балет «Спартак» Арама Хачатуряна, его же фуга № 7 из цикла «Речитативы и фуги»
 2-й симфония Дживана Тер-Татевосяна
 «Симфонические танцы» Эдварда Мирзоянa
 Соната Аро Степаняна
 Струнный квартет Рубена Алтуняна
 Фортепианный квинтет Эдгара Оганесяна

Культурный контекст 
 Танец кочари, как и множество других танцев, был исполнен возле Рейхстага в 1945 г. советскими солдатами-армянами. Очевидцем этого события Аршалуйсом Сарояном в память было написано стихотворение «Танец Победы». Одноимённая картина была принесена в дар музею на Поклонной горе. Кадры исполнения танца у стен Рейхстага десятилетиями показывались по армянскому телевидению.
 Картина «Народный танец кочари» принадлежит кисти заслуженной художницы Армянской ССР Наны Гюликехвян и входит в цикл полотен о тружениках Армении.
 В 1970-е годы в Армении был популярен самодеятельный ансамбль «Оровел-кочари».
 Армен Григорян, фронтмен группы «Крематорий», отмечал, что начало мелодии песни «Безобразная Эльза» — это, по сути, армянский танец «кочари», только сыгранный в рок-формате и со скрипкой.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Արի պարի քոչարի

Видео исполнения

Армянские народные танцы
Круговые танцы
Мужские танцы